Гарбиње Мугуруза је освојила турнир. У финалу је савладала Винус Вилијамс са 7:5, 6:0.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Извори
 
Резултати такмичења на сајту wimbledon.com
 

 
Вимблдон 2017.
Вимблдон — жене појединачно